Pinchon ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Pinchon (1871–1953), französischer Grafiker
 Robert Antoine Pinchon (1886–1943), französischer Landschaftsmaler des Post-Impressionismus